

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Belknap – villaggio della Contea di Johnson, Illinois
 Belknap – township della Contea di Presque Isle, Michigan
 Belknap County – contea dello Stato del New Hampshire

Persone 
 William W. Belknap – Segretario alla Guerra degli Stati Uniti durante la presidenza di Ulysses S. Grant

Altro 
 Classe Belknap – classe di incrociatori lanciamissili della United States Navy